Le championnat d'Ukraine de troisième division, aussi appelé Drouha Liha (), est une compétition ukrainienne de football fondée en 1992 après l'indépendance du pays de l'Union soviétique en . Il constitue la troisième division du football professionnel ukrainien et est organisé depuis 1996 par la  (PFL).

Le championnat comprend trente-et-une équipes dans le cadre de son édition 2021-2022, celles-ci sont divisées en deux poules de quinze et seize. À l'issue de la saison, les deux premiers de chaque groupe sont directement promus en deuxième division, tandis que les deux troisièmes disputent des barrages de promotion contre le treizième et le quatorzième du deuxième échelon. En théorie, le dernier de chaque groupe est relégué en championnat amateur, mais dans les faits, en raison du manque d'équipes, un simple renouvellement de la licence professionnelle assure le maintien dans la division indépendamment des résultats sportifs.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Historique de la compétition sur wildstat.ru

Compétition de football en Ukraine
Compétition fondée en 1992
Ukraine